Fotboll vid internationella öspelen 2015 (damer) avgjordes mellan 27 juni och 3 juli. Turneringen vanns av Jersey som tog sin första titel.

Grupp A

Tabell

Matcher

Grupp B

Tabell

Matcher

Grupp C

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2015

Fotboll i Jersey
Fotboll i Storbritannien
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2015